Dodgeville (Iowa)
Dodgeville (Michigan)
Dodgeville (Wisconsin)